Ираклий Церете́ли: Церетели, Ираклий Георгиевич (1881—1959) — грузинский политический деятель, социал-демократ, один из лидеров фракции меньшевиков.
 Церетели, Ираклий Сидамонович (род. 1961) — современный грузинский политик, поэт, корректор, диссидент.